Анастасіадіс () — грецьке прізвище.

Відомі носії 
 Ангелос Анастасіадіс — грецький футболіст і футбольний тренер
 Дімос Анастасіадіс — грецький співак.
 Нікос Анастасіадіс — президент Кіпру.
 Нікос Анастасіадіс — грецький спортсмен-лижник.
 Сакіс Анастасіадіс — грецький футболіст.

Грецькі прізвища